Bata, családnév
 Bata egyiptomi isten

Földrajz
 Batta romániai falu román neve
 Bata egyenlítői-guineai város neve